Mato Grande pode se referir a:

 Mato Grande, vila na Ilha Brava em Cabo Verde
 Mato Grande, uma região do estado do Rio Grande do Norte, Brasil
 Mato Grande, distrito do município de Giruá, Rio Grande do Sul, Brasil
 Mato Grande, distrito do município de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil
 Mato Grande, bairro do município de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil

Desambiguação